Карлос Табора (* 1965) — гондураський футболіст і тренер.
 Табора Степан Антонович (1880—1940) — кадровий офіцер австро-угорської армії, сотник кавалерії УГА.
 Марлон Табора Муньос (* 1969) — гондураський політик і дипломат.

 Табора — місто в Танзанії.
 Табора — один з 31 регіону Танзанії.
 721 Табора — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Наступ у Таборі (квітень–вересень 1916) — англо-бельгійський наступ у Німецькій Східній Африці.
 Битва при Таборі (1916).